Michelangeli es un apellido de origen italiano. Pueda referirse a: 

 Arturo Benedetti Michelangeli (1920–1995), pianista italiano
 Carlos Michelangeli (1971), político venezolano

Apellidos italianos